Алекса́ндр Валерьевич Ку́чма (9 декабря 1980, Джамбул, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, защитник. Выступал за сборную Казахстана.

Карьера

Клубная 
Воспитанник джамбульского футбола. Играл за «дубль» «Тараза», в 17 лет начал играть за основную команду. В 2000 году уехал в Германию, перейдя в «Раштатт 04», поиграл 2 года. В 2002 году выступал за немецкий «Зонненхоф Гроссашпах».

В 2005-06 играл за польский «Рух», который выступал в первой лиге.

В 2006 году перешёл в ФК «Астана». В сезоне 2006 становится чемпионом Казахстана. После банкротства клуба, подписал контракт с «Ордабасы». После окончания сезона ни стал продлевать контракт, и на правах свободного агента перебрался в «Окжетпес». Летом 2010 года в игре с «Тоболом» по решению ФФК отстранен от чемпионата до конца года. В 2011 году Кучма подписал годичный контракт с клубом «Иртыш». Вместе с командой дошёл до второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. По окончании сезона вернулся в свой родной «Тараз». В декабре 2012 подписал контракт с костанайским «Тоболом».

Сборная 
С 2004 по 2008 год играл за сборную Казахстана.

Накануне игры со сборной Англии Кучма праздновал рождение сына и позволил себе быть счастливым папой
.

Достижения 
 Чемпион Казахстана: 2006

Личная жизнь 
 Женат, имеет двоих детей. Старший сын — Макар, младшая дочь — Капитолина.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 
 Профиль на сайте fannet.org
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тобол» Костанай